Eden – biblijny raj

Postacie 
 Anthony Eden – premier Wielkiej Brytanii
 Barbara Eden – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa, piosenkarka
 Eden Hazard – belgijski piłkarz
 George Eden, 1. hrabia Auckland – brytyjski polityk, gubernator generalny Indii
 Harry Eden – brytyjski aktor
 Nils Edén – szwedzki historyk i polityk
 Eden – polski producent muzyczny

Literatura 
 Eden – powieść Stanisława Lema
 Eden – trylogia Harry’ego Harrisona
 Martin Eden – powieść Jacka Londona

Kino i telewizja 
 Eden (film 2002) – polski film w reż. Andrzeja Czeczota z 2002 roku,
 Eden (film 2001)
 Eden (film 1997)
 Eden (serial 1992) – serial telewizyjny
 Eden (film 1982)
 Eden Lake – angielski horror z 2008 roku w reżyserii Jamesa Watkinsa

Muzyka 
 Eden – polska grupa muzyczna
 Eden – album muzyczny Sary Brightman
 Eden’s Fire – trzeci album studyjny polskiej grupy muzycznej Hermh
 Eden – singel Nany Mizuki

Pozostałe 
 Eden: It's an Endless World! – manga autorstwa Hiroki Endō
 Eden Project – ogród botaniczny w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kornwalia

Geografia 
 Eden – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Eden – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kent
 Eden – rzeka w Szkocji
 Eden – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Eden – miejscowość w Australii, w Nowej Południowej Walii

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Eden – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jerome
 Eden – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Somerset
 Eden – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Yazoo
 Eden – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Eden – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Eden – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Eden – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Eden – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Concho
 Eden – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Eden – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Eden – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Eden – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Eden – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
 Eden – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille

Gminy 
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Eden (ang. Eden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Eden (ang. Eden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Eden (ang. Eden Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Eden (ang. Eden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Eden (ang. Eden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa